Tricheco (sous-marin) peut faire référence à:

 Tricheco est un sous-marin de la classe Glauco entré en service en 1909 dans la Regia Marina et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Tricheco est un sous-marin de la classe Squalo en service dans la Regia Marina en 1930 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.